Глаго́л — часть речи праиндоевропейского языка. Глагол в праиндоевропейском языке обладал категориями лица, числа, времени, залога и наклонения. Реконструкция праиндоевропейской глагольной системы — самая трудная область индоевропеистики.

Все глагольные формы праиндоевропейского языка состоят из основы и окончания. Основы делят на тематические, заканчивающиеся на тематический гласный *e, чередующийся с *o, и атематические, не оканчивающиеся на гласные *e и *o. В истории отдельных индоевропейских языков прослеживается тенденция к уменьшению числа атематических основ и увеличению тематических.

Спряжение 
В праиндоевропейском языке существовало пять наборов окончаний: первичные активного залога, вторичные активного залога, первичные среднего залога, вторичные среднего залога, перфектные. Вопреки названию, данному на заре компаративистики, вторичные окончания древнее первичных, поэтому сейчас эти термины употребляют скорее в силу традиции. В связи с этим О. Семереньи предлагал называть вторичные окончания «примитивными».

«Первичные» и «вторичные» окончания:

«Первичные» образовались от «вторичных» при помощи показателя *-i, имевшего, по-видимому, значение «hic et nunc» () и добавлявшегося к «вторичным» окончаниям 1, 2, 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.

Есть две теории происхождения личных окончаний глагола: агглютинации (Ф. Бопп) — окончания восходят к личным местоимениям, адаптации — глагольные окончания восходят к именным флексиям.

Основы 
Способы образования основ презенса:
 Корневые основы (атематические и тематические);
 Редуплицированные основы (атематические и тематические);
 Основы с носовыми
 с носовым инфиксом;
 с суффиксами на -nā- и -neu-;
 Основы с суффиксом -sk- (только тематические);
 Основы с суффиксом -jo- (только тематические). Этот суффикс использовался для образования девербативных и деноминативных основ.

Время 
Обычно для праиндоевропейского языка реконструируют настоящее время, аорист и перфект, реже имперфект, плюсквамперфект и будущее время. Категория времени у праиндоевропейского глагола — относительно позднего происхождения. Считается, что ей предшествовала категория вида.

Формы различных времён образовывались от трёх основ глагола — основы настоящего времени, основы аориста и основы перфекта. Основа настоящего времени имела значение развивающегося действия, аориста — действия самого по себе или завершённого действия, перфекта — завершённого действия, по другой гипотезе, основа настоящего времени имела значение незавершённого действия, аориста — завершённого действия, перфекта — состояния как следствия действия.

Настоящее время 
Атематическое спряжение (на примере глагола «быть»):

Тематическое спряжение (на примере глагола «нести», в славянских языках этот глагол означает «брать», в литовском «сыпать», для хеттского выбран глагол pehute- «доставлять», а для латинского legere «читать»):

Имперфект 
Имперфект образовывался присоединением к основе настоящего времени вторичных личных окончаний и аугмента. Древний имперфект сохранился лишь в индоиранских и древнегреческом языках, а также в виде хеттского претерита. Латинский, славянский, балтийский, армянский и кельтские имперфекты — позднего происхождения.

Атематическое спряжение (на примере глагола «быть»):

Тематическое спряжение (на примере глагола «нести»):

Аорист 
Существовало три типа аориста: корневой, тематический и сигматический. Корневой аорист образовывался прибавлением вторичных личных окончаний к корню, гласный которого находился на полной ступени в единственном числе активного залога и на нулевой ступени в остальных формах. Тематический отличается от атематического наличием между основой и окончанием тематического гласного. Сигматический образовывался от основы аориста при помощи суффикса -s- и вторичных личных окончаний.

Предположительно, значение прошедшего времени появилось у форм аориста не сразу, а первоначально они обозначали действие само по себе, факт (в отличие от форм презенса, обозначавших длительное действие).

Аорист и презенс восходят к одной форме — «примитиву» со значением действия, противопоставленной перфекту, обозначавшему состояние.

Перфект 
Праиндоевропейский перфект сохранился в санскрите, древнегреческом и германских (в претерито-презентных глаголах) языках. Также праиндоевропейский перфект частично отразился в латинском перфекте, германском сильном претерите, хеттском спряжении на -hi и древнерусской форме вѣдѣ «знаю».

Перфект образовывался от основы перфекта при помощи особых окончаний. У ряда глаголов основа перфекта образовывалась с удвоением.

В засвидетельствованных языках перфект обозначал состояние, существующее в настоящем и являющееся результатом действия в прошлом (ср.  и  () «я знаю, потому что видел»,  «я пришёл и нахожусь здесь»,  () «я сел и сижу»), а также интенсивность действия. Предположительно, его первичным значением было обозначение состояния вообще. К. Г. Красухин считает, что в основе перфекта лежат стативные формы, восходящие к отглагольному наречию.

По-видимому, перфект первоначально имел формы только активного залога, и лишь позднее образовались формы медиопассивного перфекта.

Формы нередуплицированного перфекта:

Будущее время 
В самом праиндоевропейском языке будущего времени не было. В ряде индоевропейских языков будущее время образовывается при помощи сигматических суффиксов. Его истоки видят в модальных формах настоящего времени с дезитеративным значением. А. Н. Савченко считал, что становление сигматического будущего на базе модальных форм началось в диалектах праиндоевропейского языка ещё до распада праязыка.

Аугмент 
В индоиранских, греческом, армянском и фригийском языках прошедшие времена образовывались при помощи аугмента — префикса *h1e-, который, возможно, восходит к наречию со значением «в то время». В авестийском и гомеровском греческом аугмент используется лишь факультативно. В армянском он сохранился остаточно. Хотя аугмент является ареальным новообразованием, закрепившимся в отдельных языках уже после распада праязыка, вполне возможно, что факультативно он мог использоваться уже в праязыке. О молодости аугмента свидетельствует также то, что он является единственным префиксом среди показателей времени, все остальные — суффиксы.

Залог 
Реконструируют два залога — активный (действительный) и средний (медиопассивный). Действительный залог был немаркированным, средний маркированным. Позднее в некоторых отдельных индоевропейских языках возник также страдательный (пассивный) залог. В. Шмальштиг полагает, что категория залога в праиндоевропейском языке сформировалась в период становления субъектно-объектных отношений между глаголом и именем.

Средний залог 
Формы среднего залога сохранились в хеттском, индо-иранских, греческом и тохарских языках. В италийских, кельтских и готском языках они приобрели значение пассивного залога.

Б. Дельбрюк полагал, что первоначальным значением медия было происшествие или состояние (а действительного залога — действие). А. Н. Савченко привлёк данные хеттского языка и пришёл к выводу, что первоначальное значение среднего залога — состояние.

Сходство окончаний и семантики медия и перфекта привело учёных к мысли об их общем происхождении (к этому выводу независимо друг от друга пришли Е. Курилович и Х. Станг). А. Н. Савченко полагал, что первоначально медиум выражал состояние как процесс, а перфект — состояние как факт.

Пример спряжения глагола «нести» в среднем залоге (для латинского языка взят глагол legere «читать»):

Наклонение 
Реконструируют четыре наклонения — изъявительное (индикатив), повелительное (императив), сослагательное (конъюнктив) и желательное (оптатив). Индикатив является немаркированным, три остальных наклонения маркируются. Различие между сослагательным и желательным наклонениями заключалось, скорее всего, в том, что конъюнктив выражал бо́льшую степень вероятности. Оптатив выражал желание или намерение говорящего, а конъюнктив его волю или стремление.

Императив 
В качестве формы повелительного наклонения второго лица единственного числа использовалась чистая основа глагола. В остальных лицах использовались особые окончания императива.

Пример повелительного наклонения глагола «нести» в среднем залоге (для латинского языка взят глагол legere «читать»):

Конъюнктив 
Сослагательное наклонение образовывалось путём прибавления к основе глагола тематического гласного и первичных личных окончаний. Во всех формах конъюнктива представлена полная ступень корня.

Сослагательное наклонение, очевидно, имеет общее с презенсом происхождение. Е. Курилович предполагает, что это произошло в результате вытеснения старых форм презенса новыми: старые получили вторичную функцию, причём тематический гласный этих форм был переосмыслен как суффикс сослагательного наклонения.

Спряжение глагола «быть» в конъюнктиве

Оптатив 
Формы оптатива образовывались путём прибавления к основе глагола суффикса *-ɪ̯eh1-/*-ɪ̯h1- (в традиционной реконструкции *-ɪ̯ē-/*-ī-) и вторичных личных окончаний.

Вторичные окончания оптатива заставляют предположить, что значение наклонения этими формами было приобретено лишь вторично, а первоначально они имели значение прошедшего времени. По мнению Е. Куриловича, формы оптатива являются по происхождению формами аориста с суффиксом *-ē-, причём суффикс оптатива *-ɪ̯ē- возник в результате переразложения в корнях с эпентетическим *-ɪ̯-, возникшим на стыке корня, заканчивавшегося на долгий гласный, и суффикса *-ē-: *pōɪ̯-ē-t «пил» (корень *pō-) > *pō-ɪ̯ē-t. В дальнейшем этот суффикс становится продуктивным и распространяется на другие корни.

Формы атематического оптатива:

Формы тематического оптатива:

Инъюнктив 
Формы инъюнктива существовали в индоиранских языках. Они представляют собой формы аориста и имперфекта без аугмента и имеют модальное значение. Среди учёных бытуют два мнения о статусе инъюнктива: одни считают его отдельным наклонением, другие рассматривают его лишь как остатки древних форм прошедшего времени, ещё не имевших аугмента.

Именные формы глагола 
По-видимому, праиндоевропейский язык не располагал формами инфинитива, зато в нём уже имелись причастия. Также в праязыке могли образовываться отглагольные существительные, различные падежные формы которых легли в основу форм инфинитивов отдельных индоевропейских языков.

Активные причастия настоящего времени образовывались при помощи суффикса *-nt-, активные прошедшего времени — *-wos-, среднего залога — *-mHno-. Кроме того, в отдельных языках причастиями стали индоевропейские отглагольные прилагательные, образовывавшиеся при помощи суффиксов *-no- и *-to-.

Примечания

Литература 
 Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание. — : Академия, 2004. — С. 158—220.
 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. — : Издательство ЛКИ, 2007. — С. 211—263.
 Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. — : УРСС, 2003. — С. 257—327.
  Савченко А. Н. Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке. // Вопросы языкознания, № 4, 1955. — С. 111—120.
 Сафаревич Я. Развитие формативов времени в индоевропейской глагольной системе. // Проблемы индоевропейского языкознания, 1964. — С. 13—17
 Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. — : УРСС, 2002. — С. 245—351.
 Тронский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние. — : УРСС, 2004. — С. 82—101.
 Adams D. Q., Mallory J. P. Encyclopedia of Indo-European culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. — P. 465—468.
 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. — Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2011. — P. 251—286.
 Bičovský J. Vademecum starými indoevropskými jazyky. — Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 2009. — S. 53—70.
 
 Fortson B. Indo-European language and culture. An Introduction. — Padstow: Blackwell Publishing, 2004. — P. 81—99.
 Kuryłowicz J. The inflectional categories of Indo-European. — Heidelbrg: Carl Winter, 1964. — P. 56—170.
 Meier-Brügger M. Indo-European Linguistics. — Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2003. — P. 163—186.

Праиндоевропейский язык
Глагол по языкам